— японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, родившийся в 1950 году в городе Тоёта в префектуре Айти. Совместно со своими коллегами Такэси Уратой и Тосимасой Фурутой из обсерватории города Кани им в период с 1984 по 1992 годы было обнаружено 42 астероида, в том числе астероид , который он назвал в честь своего родного города.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Окуро Оикава
 Томимару Окуни
 Садао Сэй

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Астрономы-любители
Первооткрыватели астероидов